Чемпионат Португалии по футболу 1936—1937 является 3-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом во второй раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 8 команд, было сыграно 56 матчей и забито 265 голов (в среднем 4,73 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números

1936/1937
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1936 году
1937 год в Португалии